Post mortem (expresión latina que significa ‘después de la muerte’) puede referirse a:

 La autopsia o examen post mortem, procedimiento por el cual se examina anatómicamente un cadáver.
 La erección post mortem, erección que experimenta el cuerpo de un varón después de fallecido.
 La fotografía post mortem, práctica que consistía en vestir el cadáver de un difunto con sus ropas personales y hacerlo partícipe de un último retrato grupal, con sus compañeros, familiares o amigos.
 La expresión latina post mortem auctoris, que significa ‘después de la muerte del autor’.
 El reconocimiento póstumo (también llamado «reconocimiento post mortem»), dado por fuerzas armadas, de seguridad o policiales a sus miembros muertos (generalmente en combate).

Además, en artes, puede hacer referencia a:

 Post mortem (álbum de Último Resorte), álbum publicado en 1994, de la banda española de punk Último Resorte.
 Post mortem (álbum de Dillom), álbum publicado en 2021, del cantante argentino Dillom.
 Post mórtem (novela), novela publicada en 1990, de la escritora estadounidense de misterio Patricia Cornwell.
 Post mortem (película de 2010), película chileno-mexicana dirigida por Pablo Larraín y estrenada en 2010.
 Post Mortem (película de 2020), película húngara de terror de 2020, dirigida por Péter Bergendy.
 Post Mortem (serie alemana de televisión), serie alemana de televisión de drama y suspenso.
 Post mortem (serie argentina de televisión), serie de televisión dramática y policial argentina.
 Postmortem (banda), banda alemana de death metal.
 Post Mortem Film Fest, festival internacional de cine de terror y extraño.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para post mortem.